Movex är ett affärssystem som utvecklas av det svenska företaget Intentia och som introducerades 1984. 
I maj 2006 gick Lawson Software och Intentia samman och blev Lawson. I samband med detta bytte Movex namn till Lawson M3, som senare bytte namn till Infor M3.

Källor

Externa länkar 
Företagets webbplats

Affärssystem